Terremoto del Vulture del 1851
Terremoto del Vulture del 1930